Deba kan syfta på:

Geografi

Nigeria 

 Deba (distriktshuvudort), Gombe, 
 Deba (vattendrag i Nigeria, Gombe, lat 10,24, long 11,50),

Polen 

 Dęba (vattendrag), Lillpolens vojvodskap, 
 Dęba (ort), Lublins vojvodskap, Powiat puławski,

Spanien 

 Deba (vattendrag i Spanien, Baskien, Gipuzkoa, lat 43,30, long -2,36), 
 Deba (kommunhuvudort), Baskien, Gipuzkoa, 
 Deba (kommun), Baskien, Gipuzkoa, 

Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar